Jamie Allen (calciatore 29 gennaio 1995)
Jamie Allen (calciatore 25 maggio 1995)